Diepolder ist der Familienname von:

 Gertrud Diepolder (1925–2016), deutsche Historikerin und Redakteurin
 Hans Diepolder (1896–1969), deutscher Klassischer Archäologe
 Johann Michael Diepolder (1820–1903), bayerischer Beamter und Abgeordneter der Bayerischen Abgeordnetenkammer und des deutschen Zollparlaments